Лорн () — топоним и фамилия.

 Лорн — историческая область в Шотландии.

Известные носители
 Лорн, Джон Кэмпбелл (1845—1914) — 9-й герцог Аргайл и маркиз Лорн.
 Лорн, Мэрион (1883—1968) — американская актриса.

См. также 
 Лорна
 Lorn — электронный музыкант.